Michael Donnelly (atleet) : Amerikaans atleet
 Michael Donnelly (Santa Barbara) : personage uit de televisieserie Santa Barbara